Baljasna (ukrainisch: , russische Entsprechung: / ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Baljasne (Hadjatsch), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Hadjatsch
 Baljasne (Dykanka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka